AMR, Amr:

 Компьютерная техника:
 AMR (сжатие звука) (adaptive multi-rate) — схема сжатия звука, оптимизированная для работы с речью.
 AMR (слот) — специализированный слот расширения для звуковых карт и модемов.
 .amr — как правило, расширение файла, содержащего оцифрованный звук, сжатый с использованием кодека AMR.

 Вооружённые силы:
 Steyr AMR / IWS 2000 — снайперская винтовка австрийского производства.
 AMR-2 — винтовка китайского производства.
 AMR 33 или VM — французский лёгкий танк 1930-х годов.
 AMR 35 — французский танк, улучшенный вариант AMR 33.

 Прочее:
 Коммунистический проект (политическая ассоциация) () — коммунистическая партийная организация Италии.
 AMR Corporation — материнская компания авиаперевозчика American Airlines.

См. также 
 Амр